Palazzo Brancaccio, a Napoli
Palazzo Brancaccio, a Roma, sede del Museo Nazionale d'Arte Orientale
Palazzetto Brancaccio, ad Anticoli Corrado in provincia di Roma sede del Museo comunale d'arte moderna